Insécurité peut désigner :
 Insécurité , sentiment qui renvoie à l'instabilité ;
 Insécurité alimentaire ;
 Insécurité culturelle ;
 Insécurité juridique.

Œuvres de fiction 

 Insécurité, troisième épisode de la saison 10 de PJ diffusé en 2006 ;
 Insécurité (Insecurity), dixième épisode de la saison 16 de South Park diffusé en 2012.